Дура́нго () — многозначный термин.

 Дуранго — штат в Мексике;
 Дуранго (Виктория-де-Дуранго) — крупнейший город и столица штата Дуранго;
 Дуранго (Бискайя) — муниципалитет в провинции Бискайя, Испания;
 Дуранго (Колорадо) — город в штате Колорадо, США.

 Durango: Wild Lands — мобильная игра, выпущенная Nexon. Сейчас закрыта.

См. также 
 Durango — автогоночная команда серии GP2 из Италии;
  — американский внедорожник, производимый компанией Chrysler;
 «Пердита Дуранго» — фильм Алекса де ла Иглесиа 1997 года.